Дёссинг:
 Дёссинг, Томас (1882—1947) — датский библиотекарь.
  (1941—2022) — датский футболист.